El G5, apel·latiu del grup de les cinc economies més avançades del món, els Estats Units, el Japó, Alemanya, França i el Regne Unit; posteriorment va ser expandit per formar el G7, en incloure Itàlia i el Canadà des de 1975; o el G8, en incloure Rússia des de 1997.

 El G5 o Grup dels Cinc, nom del grup de les cinc economies emergents més grans del món, la República Popular de la Xina, el Brasil, Mèxic, l'Índia i Sud-àfrica que es reuneix de manera independent o amb el G8 en allò que es coneix com el "G8+5" o "G8 més 5".